Ромблон:

 Ромблон — островная провинция Филиппин. 
 Ромблон (город) — административный центр провинции Ромблон на Филиппинах.
 Ромблон (остров) — один из трёх крупнейших островов одноимённой провинции на Филиппинах. 
 Ромблон (корабль) () — судно построенное в 1905 году.